Mitjans de comunicació:
 The National (CBC), programa de televisió de notícies de la Canadian Broadcasting Corporation
 The National (Abu Dhabi), periòdic publicat a la Unió dels Emirats Àrabs
 The National (Estats Units), antic periòdic d'esports publicat als Estats Units d'Amèrica
 The National (Papua Nova Guinea), periòdic publicat a Papua Nova Guinea
 The National (Escòcia), periòdic publicat a Escòcia
 Altres:
 The National (banda), grup de rock indie estatunidenca
 The National (àlbum), àlbum del grup de rock del mateix nom
 The National (curling), torneig de curling